Bugge är ett efternamn som burits av bland andra:

 Alexander Bugge
 Andreas Bugge
 Anna Bugge-Wicksell
 Arne Bugge
 Carl Bugge
 Christian August Bugge
 Frederik Moltke Bugge
 Frederik Wilhelm Bugge
 Karl Bugge
 Karl-Ludvig Bugge
 Ingeborg Wærn Bugge
 Lill-Marit Bugge
 Niels Bugge
 Peder Olivarius Bugge
 Sophus Bugge
 Stein Bugge
 Søren Bugge
 Søren Bruun Bugge
 Thomas Bugge
 Wilhelm Bugge

Norska efternamn